Châteauneuf kan syfta på:
 Châteauneuf, Côte-d'Or
 Châteauneuf, Loire
 Châteauneuf, Saône-et-Loire
 Châteauneuf, Savoie
 Châteauneuf, Vendée